Görken ist der deutsche Name folgender Orte:

 Görken, Kreis Mohrungen, heute Górki (Stary Dzierzgoń), Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Görken, Kreis Preußisch Eylau, heute Dubrowka (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Görken, Kreis Königsberg (Samland), heute Iljitschowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland